Sampsigéram I.
 Sampsigéram II.